Phull bezeichnet:
 Phull, deutsches Adelsgeschlecht, siehe Pfuel

Phull ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria von Phull (Phul) (1786–1823), amerikanische Künstlerin 
 Friedrich August Heinrich Leberecht von Phull († 1818), württembergischer General-Feldzeugmeister und Gouverneur der Residenzstadt Stuttgart
 Friedrich von Phull (1767–1840), Militärverwalter des Königreichs Württemberg während der Koalitions- und Befreiungskriege
 Henry von Phull (Phul) (1784–1874), amerikanischer Offizier, Pionier und Geschäftsmann
 Karl Ludwig von Phull (1757–1826), Generalstabschef Friedrich Wilhelms III., später Generalleutnant in russischen Diensten

Siehe auch:
 Pfuel (Begriffsklärung)
 Full